Il doppio del Concurso Internacional de Tenis - San Sebastián 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marc López e Gabriel Trujillo Soler erano i detentori del titolo, ma López quest'anno non ha partecipato.

Trujillo Soler ha fatto coppia con Guillermo Olaso, ma ha perso nel 1º turno.

Jonathan Eysseric e Romain Jouan hanno battuto in finale 7–5, 6–3 Pedro Clar Rosselló e Albert Ramos Viñolas.

Teste di serie

 Pablo Andújar /  Santiago Ventura (semifinali)
 David Marrero /  Fernando Vicente (primo turno)

 Íñigo Cervantes Huegún /  Pablo Santos (quarti di finale) 
 Martín Alund /  Miguel Ángel López Jaén (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Concurso Internacional de Tenis - San Sebastián 2009